Horatius peut désigner :

Patronyme 
Horatius est le nomen donné aux membres de la gens Horatii, dont les trois Horaces, combattant pour Rome contre les Curiaces d'Albe-la-Longue.

Voir aussi 

 Combat des Horaces et des Curiaces
 
 Horatiu Radulescu